Ritzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Ritzinger (* 1996), österreichischer Radsportler
 Hermann Ritzinger (1934–2002), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Konrad Ritzinger (* vor 1995), bayerischer Kabarettist
 Prince Ritzinger (* 1990), deutscher Sänger, Songwriter, Choreograf, Tänzer und Tanzlehrer, siehe Prince Damien